Jméno Elizabeth Šliková mělo více žen:

 Elizabeth Šliková – manžel Alexius Berka z Dubé (Alexius = Alexej, Alex)
 Elizabeth Šliková – manžel (21.11.1594) Beneš Libštejnský z Kolovrat (5.1.1568 – 12.4.1617 Praha)